Dioxin steht in verschiedenen Zusammenhängen für folgende chemische Stoffe:

 Im allgemeinen Sprachgebrauch für bestimmte umweltgefährliche, polyhalogenierte Derivate von Dibenzodioxin, siehe:
 Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PCDD/PCDF; im Zusammenhang mit „Dioxinskandalen“ ist normalerweise diese Stoffgruppe gemeint)
 Polybromierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PBDD/PBDF)
 Polyfluorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (kurz PFDD/PFDF)
 Speziell auch für
 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (2,3,7,8-TCDD), das als Sevesodioxin bekannteste und giftigste polychlorierte Dibenzodioxin
 Chemisch gemäß dem Hantzsch-Widman-System für bestimmte heterocyclische Verbindungen, genauer doppelt ungesättigte Sechserringe, die zwei Sauerstoffatome enthalten:
 1,2-Dioxin
 1,4-Dioxin

Siehe auch:

 Dioxinskandal